wezwanie – religijne, np. kościoła lub parafii
 wezwanie – rodzaj modlitwy
 Wezwanie – powieść Johna Grishama
 Wezwanie – albański film fabularny z 1976 r.
 Wezwanie – polski film fabularny z 1971 r. na podstawie powieści Juliana Kawalca
 Wezwanie – polski film fabularny z 1996 r., za który Jadwiga Jankowska-Cieślak otrzymała nagrodę za rolę drugoplanową kobiecą na 22. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1997 r.

Zobacz też 

 wezwanie do wojska